Cellettes puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Francia 
 Cellettes, comuna situada en el departamento de Charente;
 Cellettes, comuna situada en el departamento de Loir y Cher.